Page County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Page County (Iowa)
Page County (Virginia)